

Woonplaats 
 Všemily (Duits: Schemmel), een plaats in de Tsjechische gemeente Jetřichovice

Personen 
 Alfred Schemmel (1900), Duits marineofficier
 Bernhard Schemmel (1940), Duits volkenkundige
 Emil Schemmel (1887), Duits communist, vakbondsman en verzetsstrijder
 Herbert Schemmel (1914), politiek gevangene en kampchroniqueur in Neuengamme
 Marc Schemmel (1975), Duits Politicus
 Nikolaus Schemmel (1873), Duits legerofficier
 Sean Schemmel (1968), Amerikaans stemacteur, regisseur en scriptschrijver
 Sébastien Schemmel (1975), Frans voetballer
 Torsten Schemmel (1979), Duits theater- en filmacteur
 Volker Schemmel (1942), Duits politicus
 Wilhelm Schemmel (1839), Duits grondbezitter en politicus

Zie ook 
 Schimmel (doorverwijspagina)
 Semmel, kaiserbroodje